Шарковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шарковщина — городской посёлок в Витебской области, административный центр Шарковщинского района.

Украина 
 Шарковщина — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Шарковщина — село в Хорольском районе Полтавской области.